Восточноафриканская рупия может означать:
 Восточноафриканская рупия — денежная единица Британской Восточной Африки в 1906—1920 годах;
 Германская восточноафриканская рупия — денежная единица Германской Восточной Африки в 1890—1916 годах.